Марк Лициний Крас () е името на:

 Марк Лициний Крас Агеласт, баща на претора
 Марк Лициний Крас (претор), претор 107 пр.н.е.
 Марк Лициний Крас (~114 пр.н.е.–53 пр.н.е.), политик на късната Римска република
 Марк Лициний Крас (квестор) (* пр. 85 пр.н.е.; † 49 пр.н.е.), квестор 54 пр.н.е., баща на Марк Лициний Крас (младши)
 Марк Лициний Крас (младши) (* 60 пр.н.е.), консул 30 пр.н.е.
 Марк Лициний Крас Дивес, консул 14 пр.н.е., роден като Калпурний Пизон Фруги, осиновен
 Марк Лициний Крас Фруги (консул 27 г.), син на консула от 14 пр.н.е.
 Марк Лициний Крас Фруги (консул 64 г.), син на консула от 27 г.

Вижте също 
 Лицинии Краси